Baidu steht für:
 Baidu, ein chinesisches Unternehmen

Baidu ist der Name folgender Personen:
 Baidu (Ilchan) († 1295), mongolischer Ilchan von Persien
 Elizabeth Baidu (* 1978), ghanaische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Baidoo
 Beidou